El término Guardia nacional puede aludir, en esta enciclopedia:

 al concepto de milicia nacional;
 a algunos de los siguientes cuerpos militares:

Europa
 a la Guarda Nacional Republicana (Portugal);
 a la Guardia Nacional Republicana (España, 1936-1937);
 a la Guardia Nacional Croata (NDH) (Estado Independiente de Croacia, 1941-1945);
 a la Guardia Nacional Croata (1991);
 a la Guardia Nacional de Chipre (1964);
 a la Guardia Nacional de Francia (1791-1872);
 a la Guardia Nacional de Georgia;
 a la Guardia Nacional de Ucrania;
 a la Guardia Nacional Sueca (1940);

América
 Guardia Nacional (Confederación Argentina);
 Guardia Nacional (Chile)
 Guardia Nacional de los Estados Unidos;
 Guardia Nacional de El Salvador (1912-1992);
 Guardia Nacional de México (siglo XIX);
 Guardia Nacional de México (2019);
 Guardia Nacional de Nicaragua (1925-1979);
 Guardia Nacional de Panamá;
 Guardia Nacional de Puerto Rico;
 Guardia Nacional de la República Dominicana;
 Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.